Асланя́н () — вірменське прізвище. Відомі носії:

 Асланян Віктор Павлович (1936–1992) — радянський футболіст.
 Асланян Гагік Сергійович (нар. 1954) — колишній віце-спікер парламенту Вірменії.
 Асланян (Аслан) Грегуар (1908–1982) — американський актор.
 Асланян Ігор Борисович (нар. 1967) — радянський футболіст.
 Асланян Норайр (нар. 1991) — вірменський і голландський футболіст.

Примітки 

Вірменські прізвища